Рау́ль Рафаэ́ль Ху́лия и Арселай (;  — ) — пуэрто-риканский актёр. Вклад Хулия в мировое киноискусство был оценен только после его смерти —  за свою работу в телефильме «Огненный сезон» получил посмертную премию «Золотой глобус», Прайм-таймовую премию «Эмми» и Премию Гильдии киноактёров США.

Биография 
Хулия родился в пуэрто-риканской столице Сан-Хуан в семье владельца ресторана. Хулия был зачислен в Colegio Espíritu Santo в столичном районе Хато Рей, католическую частную школу, где большая часть персонала говорила исключительно на английском языке. Окончив университет Пуэрто-Рико, Хулия решил выбрать актёрскую карьеру и в 1964 году переехал в Нью-Йорк, несмотря на пожелания родителей, которые хотели, чтобы он стал юристом.

В США Хулия начал играть в театре и на телевидении. В 1966 году Хулия получил роль Макдуфа в испанской версии «Макбет». С начала 1970-х годов он снимался в кино. Снимался в разноплановых ролях, играя злодеев, любовников и комедийных персонажей. Особенно колоритно Раулю удалась роль эксцентричного и импульсивного главы семейки Аддамс в одноименной дилогии.

В начале 1994 года, после отравления суши, у Хулия был диагностирован рак желудка. В конце октября актёра из-за невыносимой боли доставили в госпиталь, где он пережил неожиданный инсульт и впал в кому. 24 октября Рауль Хулия ушёл из жизни.

Личная жизнь 
Хулия был дважды женат:
 на Вассалло Молинелли (с 1965 по 1969 год);
 на актрисе Мерел Полоуэй (с 1976 до конца жизни Хулии; есть двое сыновей — Рауль Зигмунд и Бенджамин Рафаэль)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от инсульта
Киноактёры Пуэрто-Рико